Света Марија на Красу може бити:
 Света Марија на Красу (Бује), насељено место у Града Буја, Истарска жупанија, Хрватска
 Света Марија на Красу (Умаг), насељено место у Града Умага, Истарска жупанија, Хрватска